Kali — deusa hindu; uma das suas formas é Maacali, consorte de Maacala
Mahakali (zona) — divisão administrativa do Nepal
Rio Sarda — rio da Índia e Nepal também chamado Mahakali